Koty obiboki (ang. Slacker Cats, 2007) – amerykański serial animowany wyprodukowany przez Film Roman, Laika i ABC Family Original Productions. Serial wykonany w technice komputerowej (Adobe Flash).

Światowa premiera serialu miała miejsce 13 sierpnia 2007 roku na antenie ABC Family. Ostatni odcinek serialu został wyemitowany 17 września 2007 roku. Serial zakończył emisję po 6 odcinkach. Drugi sezon miał premierę na stronie internetowej ABC Family 19 stycznia 2009 roku. W Polsce serial nadawany był dawniej na kanale MTV Polska od 22 marca do 4 września 2008 roku.

Opis fabuły 
Serial opowiada o przygodach dwóch udomowionych, leniwych kotów – Eddiego i Buckleya.

Obsada 
 Harland Williams – Buckley
 Sinbad – Eddie
 Kiersten Warren – Tabitha
 Emo Philips – Dooper
 Niecy Nash – pani Boots
 Nicole Sullivan – Louise
 Alex Borstein –
 Ingrid,
 Latoyah

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2007
Programy telewizji Freeform